Чишма (в переводе с татарского и баширского — родник) — топоним и гидроним:

Населённые пункты 
Россия
 Чишма — деревня в Аургазинском районе Башкортостана, Балыклыкульский сельсовет.
 Чишма — деревня в Аургазинском районе Башкортостана, Султанмуратовский сельсовет.
 Чишма — деревня в Балтачевском районе Башкортостана.
 Чишма — деревня в Бирском районе Башкортостана, Угузевский сельсовет.
 Чишма — село в Бирском районе Башкортостана, Чишминский сельсовет.
 Чишма — деревня в Буздякском районе Башкортостана.
 Чишма — село в Дюртюлинском районе Башкортостана.
 Чишма — деревня в Кармаскалинском районе Башкортостана.
 Чишма — деревня в составе города Нефтекамск Башкортостана.
 Чишма — деревня в Татышлинском районе Башкортостана.
 Чишма — деревня в Агрызском районе Татарстана.
 Чишма — село в Актанышском районе Татарстана.
 Чишма — деревня в Муслюмовском районе Татарстана, Исансуповское сельское поселение.
 Чишма — село в Муслюмовском районе Татарстана, Уразметьевское сельское поселение.
 Чишма — посёлок в Нурлатском районе Татарстана.
 Чишма — деревня в Аргаяшском районе Челябинской области.
 Чишма — деревня в Сосновском районе Челябинской области.

Украина
 Чишма — до 1945 г. название села Струмок в Татарбунарском районе Одесской области.

Реки 
 Чишма — река в Ишимбайском районе.

См. также 
 Чишма-Баш
 Чишма-Бураево
 Чишма-Каран
 Чишма-Уракаево
 Чишмы (значения)